Оломоуцький трамвай () — трамвайна мережа стандартної колії, у місті Оломоуць, Чехія. 
Вісім ліній працюють приблизно на 15 км колії, під орудою «Dopravní podnik města Olomouce as», компанія, що належить місту Оломоуць. 
Всього станом на 2022 рік у ДПМО було 66 трамвайних транспортних засобів, призначених для регулярних пасажирських перевезень.

історія

Початок
Оломоуць обслуговував омнібуси з 1845 року. 
Роботи над електричним трамваєм стандартної колії почалися в 1897 році, а перша лінія була відкрита 1 квітня 1899 року.

Початок XX ст
В 1904 році місто розірвало контракти з приватними операторами та взяло трамвайні лінії під свою оруду. 
Жодних змін в охопленні мережі не відбулося. 
Роботи на всіх незавершених коліях були негайно припинені (за винятком колії до нового цвинтаря в Нержедіні, відкритого 3 жовтня 1914 року) через Першу світову війну. 
Після проголошення республіки через чотири роки знадобилася модернізація. 
В 1923 році лінії отримали цифрові позначення. 
В 1930-х роках лінія від Нержедіна до військового аеропорту стала першою (і поки що єдиною) трамвайною лінією до аеропорту в усій Чехословаччині.

Кінець XX століття
Колія до військового аеропорту була визнана непотрібною і була виведена з експлуатації в 1953 році. 
Тому було створено розворотне кільце в Нержедіні. 
В 1957 році введено в експлуатацію продовження лінії на Павловички.

В 1947 — 1967 роками у Празі було закуплено велику кількість старих вагонів. 
В 1957 році були поставлені перші трамваї PCC - десять вагонів Tatra T1. На початку 1960-х п'ять трамваїв Tatra T2 також з'явилися в Оломоуці. 
Проте суттєве оновлення автопарку почалося лише з постачанням автомобілів Tatra T3 у другій половині 1960-х років.

В 1981 році на вулиці Новій відбулася капітальна реконструкція колії.

В 1990-х роках додалися нові трамвайні вагони з низькою підлогою (Шкода 03Т, також відома як Астра).

Початок XXI століття 
З 1 вересня 2007 року лінію 5, яка вела від Павловички навколо головного залізничного вокзалу через Тржніце до Нержедіна, було закрито.

Наприкінці серпня 2007 року завершилася шестимісячна реконструкція вулиць Денисової та Пекаржської у центрі міста. 
Здійснено звукоізоляцію трамвайної колії за допомогою гумового килимка, а також замінено конструкцію колії. 
Загальна вартість реконструкції склала 105 мільйонів чеських крон, з яких понад 30 мільйонів було витрачено на новий рухомий склад.

У червні 2012 року розпочато будівництво нової лінії довжиною 1,4 км, яка веде від Шантовки через Велкоморавську вулицю до перехрестя вулиць Рузвельтової та Трнкової в районі Нові Сади. 
Ця перша черга з трьома зупинками (Шантовка, В Котліне та Трнкова) була введена в експлуатацію 29 листопада 2013 року. 
Оператор придбав 14 нових двосторонніх вагонів VarioLF plus/o. 

У березні 2021 року DPMO розпочало будівництво другої черги лінії до Нове Сади. Дистанція довжиною 1,2 км має бути введена в експлуатацію 1 листопада 2022 року.

Маршрути
Маршрути на 2020 рік:

Рухомий склад

Примітки 

Трамвайні системи Чехії
трамвай
1899 у залізничному транспорті
Колія 1435 мм
засновані в Європі 1899